Condado de York puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Australia 
 Condado de York (Australia Occidental)
 Condado de York (Australia Meridional)

en Canadá 
 Condado de York (Nuevo Brunswick)
 Condado de York (Ontario)

en Estados Unidos 
 Condado de York (Maine)
 Condado de York (Massachusetts)
 Condado de York (Nebraska)
 Condado de York (Pensilvania)
 Condado de York (Carolina del Sur)
 Condado de York (Virginia)

en Reino Unido 
 Yorkshire
 Condado de York (East Riding)
 Condado de York (North Riding)
 Condado de York (West Riding)

Variante 
 Condado de Nueva York
 Colegio Comunitario del Condado de York, en Wells, Maine, Estados Unidos.
 Hospital del condado de York, antiguo hospital en York, Inglaterra.